park tematyczny 
 aquapark
 lunapark

Zobacz też 
 centrum nauki